kwas ibotenowy, 
 muskazon,